Кулешово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кулешово — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Кулешово — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Кулешово — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Кулешово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кулешово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Кулешово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Кулешово — село в Суворовском районе Тульской области.
 Кулешово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Кулешово — село в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также 
 Кулешов
 Кулеш (значения)